Joakim Andersson (ur. 1971) – szwedzki skoczek do wody
 Joakim Andersson (ur. 1977) – szwedzki badmintonista
 Joakim Andersson (ur. 1989) – szwedzki hokeista